Стекольная фабрика «Вдова Иоханна Лётца» () — фабрика по производству предметов декоративно-прикладного искусства из стекла. Работы фабрики являются одними из самых выдающихся примеров в стиле модерн. Наиболее известная серия фабрики серия изделий с декором «Феномен».

Фабрика была основана в 1850 году после приобретения в местечке Кластерски Млын (Богемия) местной фабрики стекла в вдовой никому не известного Иоханна Летца и ее мужем Францем Герстнером и переименованием ее в фабрику «Вдова Иоханна Летца». Название Летц происходит от названия ирризированного художественного стекла (сияющая переливающаяся поверхность получалась в ходе специального разогрева и охлаждения стеклянной массы).

В 1898 году фабрика получила привилегию на использование техники люстра. В 1899 году «Вдова Иоханна Лётца» впервые представила в Париже стекольные изделия серии «феномен» со впаянными внутрь или напаянными сверху стеклянными нитями, частично окрашенными металлическими красками и образующими «прочесанный» узор. Серия с декором «Феномен», характеризуется цветным волнообразным или похожим на перья узором на поверхности изделия. Мастера фабрики достигали такого эффекта путем навивания нитей горячей стеклянной массы на разогретую до мягкости стеклянную основу. Стеклянные нити затем прижимались к основе, и из них формировались «волны», либо другой орнамент, пока материалы еще сохраняли свою пластичность. Эта серия одна из наиболее прекрасных и ценимых коллекционерами серий Лётц, выпущенных в тот период.

Модерн